Tecnicamente o kondo se utiliza de golpes traumáticos de contato, ou seja, golpes com as mãos e pés, que segundo a história consistiam na parte basal da instrução do samurai no que diz respeito à luta propriamente dita.
O kondo busca, através de diversas regras de etiqueta, juramentos e considerações filosóficas, a perfeição de caráter e a anulação do ego.

O órgão que regulamenta o kondo chama-se WKF. Ele tem uma estrutura hierarquicamente organizada sendo a WKF a organização maior, a que são submetidos todos os ryus, ou escolas de kondo.

Para inaugurar um ryu, é necessário que o responsável pelo pleito organize uma tese em que defenda o nascimento de um novo ryu, além dos vários documentos e demonstrações técnicas e evidências de sua prosperidade física, emocional e a prática nas artes marciais.

Artes marciais do Japão